Ascoporiaceae är en familj av svampar. Ascoporiaceae ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar
Ascoporiaceae